Троян Михайло Васильович
 Троян Вадим Анатолійович
 Троян Іван Семенович
 Троян Корнило